Чемпіонат Угорщини з футболу 1902 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Торна Клуб.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Клуб МУЕ знявся зі змагань після першої половини сезону. У матчах, що залишились, клубу були зараховані технічні поразки.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1902
Угорщина
1902 в угорському спорті